El sulfat de ferro és un compost químic inorgànic pertanyent al grup de les oxisals. És qualsevol substància iònica formada a partir de ferro metàl·lic i àcid sulfúric. Depenent de l'estat d'oxidació del ferro, pot tractar-se de:
 Sulfat de ferro(II), FeSO₄, abans anomenat sulfat ferrós.
 Sulfat de ferro(III), Fe₂(SO₄)₃, abans anomenat sulfat fèrric.

Compostos de ferro
Ferro